

Geografia
 Tudun Wada – area a governo locale in cui è suddiviso lo stato di Kano, nella Repubblica Federale della Nigeria

Persone
 Emi Wada – costumista giapponese
 Kikuo Wada – ex lottatore giapponese
 Kōji Wada – cantante e blogger giapponese
 Kaoru Wada – compositore giapponese
 Marie Wada – pallavolista giapponese
 Masahiro Wada – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Takumi Wada – calciatore giapponese
 Takuya Wada – calciatore giapponese
 Tsuyoshi Wada – giocatore di baseball giapponese
 Wada Yoshimori – samurai e generale giapponese

Altro
 WADA – agenzia mondiale antidoping
 Laghi di Wada – frattale costituito da tre insiemi aperti disgiunti connessi nel piano
 Test di Wada – test neurolinguistico